Jin steht für:
 Jin (Staat), historischer Staat zur Zeit der Frühlings- und Herbstannalen in China
 Jin-guk, historischer Staat in Korea
 Jin-Dynastie (265–420), dynastische Periode in China, teilweise wird in die
 Westliche Jin-Dynastie (265–316) und die 
 Östliche Jin-Dynastie (317–420) unterschieden 
 Jin-Dynastie (1125–1234), dynastische Periode in China
 Spätere Jin-Dynastie (1616–1636), dynastische Periode in China
 Jin (Insel), eine der indonesischen Waiaginseln
 Jin (Manga), ein Manga von Motoka Murakami
 Jin (Fernsehserie), japanische Fernsehserie, Verfilmung des gleichnamigen Mangas
 Jin (Maßeinheit), chinesische Maßeinheit
 Jin (Sprache), chinesische Sprache
 Jin, Entrindungstechniken bei Bonsai, siehe Bonsai #Entrinden
 Jin (Name), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Jin (Sänger) (* 1992), südkoreanischer Sänger und Songwriter, auch bekannt als Kim Seokjin

JIN steht für:
 Jinja Airport (IATA-Code), Flughafen von Jinja, Distrikt Jinja, Uganda

Siehe auch:
 Jin Jin und die Panda-Patrouille
 Yin
 Jinn
 Gin (Begriffsklärung)

Abkürzung